Kilometrul 5 este un cartier situat în sudul Constanței, ce se învecinează la nord cu cartierul Km 4-5 si la est cu Poarta 6 si strabatut de una dintre cele mai importante artere ale orașului, Șoseaua Mangaliei. Întins pe o portiune de câmp la periferia orasului Constanța cartierul s-a dezvoltat destul de repede de-a lungul anilor ramane totodata unul dintre cele mai periculoase cartiere.

Numele este lipsit de inspiratie dar nu mai rau decat Inel 2, cartierul se numeste așa datorită faptului ca erau 5 kilometrii intre fosta gara a orașului si cartierul în sine.

Regiunea are o reputație ușor negativă, deoarece lumea o confunda cu cartierul vecin Km 4-5 si pentru ca e unul dintre cele mai nesigure locuri, dar sunt și hoteluri/moteluri la care te poți caza să-ți petreci noaptea dar cu un grad de risc mai ridicat, oamenii umblând pe strazi țipând sau gemând, scandaluri, batai, cuțite, sabii. 

Autobuze: 5-40, 5B și 101, 101M circulând doar pe strada Pandurului.